Ама́ури Карва́льо де Оливе́йра (; 3 июня 1980 года, Карапикуиба) — бразильский и итальянский футболист, нападающий.

Карьера 
Свою карьеру Амаури начал в швейцарском клубе «Беллинцона» в 1999 году. После двух сезонов он перебрался в «Парму» и сразу же был отдан в аренду «Наполи» в январе 2001 года. В Серии А Амаури дебютировал 14 апреля в матча против «Бари». В Италии он также играл за «Пьяченцу», «Мессину» и «Кьево». 31 августа 2006 года Амаури был продан «Палермо» за 8 млн евро.

До декабря 2006 года он забил 8 мячей в 19 матчах, но вскоре получил травму в матче с «Сиеной» и выбыл на 7 месяцев. В сезоне 2007/08 Амаури забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром клуба. Перед началом сезона 2008/09 у Амаури были предложения от грандов итальянского футбола. В итоге он предпочел «Милану» туринский «Ювентус», так как он будет выступать в Лиге чемпионов.

19 ноября 2010 года Амаури получил повреждение связок колена и выбыл из строя на несколько месяцев.

За сборную Бразилии Амаури не сыграл ни одного матча и недавно попросил дать ему итальянское гражданство, чтобы иметь возможность выступать за сборную Италии. В свою очередь бывший тренер итальянцев Роберто Донадони заявлял, что Амаури мог бы быть полезен. 10 августа 2010 года Амаури дебютировал в составе сборной Италии в товарищеском матче с Кот-д’Ивуаром.

31 января 2011 года «Парма» арендовала Амаури на полгода.

Летом 2011 года руководство «Ювентуса» активно предлагало игрока на трансферном рынке различным клубам. Однако сам футболист отказался покидать «Старую синьору» заявив, что хочет доказать свою значимость в клубе. Этим своим решением, которое в самый последний момент сорвало сделку по переходу Амаури в марсельский «Олимпик», нападающий вызвал недовольство директора «Юве» Джузеппе Маротты.

24 января 2012 года было официально объявлено о переходе Амаури в «Фиорентину».

2 июля 2012 года Амаури на правах свободного агента перешёл в «Парму».

1 сентября 2014 года Амаури был куплен клубом «Торино», заменив проданных Чиро Иммобиле и Алессио Черчи. В феврале 2016 года контракт Амаури с «Торино» был расторгнут по взаимному согласию сторон.

9 августа 2016 года Амаури присоединился к клубу Североамериканской футбольной лиги «Форт-Лодердейл Страйкерс».

21 февраля 2017 года Амаури заключил контракт с клубом «Нью-Йорк Космос».

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Беллинцона»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Мессина»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Форт-Лодердейл Страйкерс» (2006—2016)
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (2010)